Ionică este un prenume și un nume de familie românesc, diminutiv pentru Ion, care se poate referi la:

Prenume 
 Ionică Lambru
 Ionică Tăutu

Nume de familie 
 Marea Ionică
 Marin Ionică
 Viorica Ionică

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești